Río Jordán generalmente se refiere al río que atraviesa Israel, Jordania y Palestina. Además, puede hacer referencia a estos otros ríos:
 El río Jordán (Tunja), río de Colombia, en el departamento de Boyacá.
 El río Jordán (Valle del Cauca), río de Colombia, en el departamento de Valle del Cauca.
 El río Jordan (Utah), río de Estados Unidos.